Хаджилар:
 Хаджилар — стоянка эпохи неолита на территории Западной Киликии в юго-западной Турции.
 Хаджилар (Хачмазский район) — село в Хачмазском районе Азербайджана.

См. также 
 Гаджылар